Csehi Zoltán (1972) labdarúgó
Csehi Zoltán (1965) jogász, egyetemi tanár, az Európai Unió bíróságának magyar bírája

Hasonló nevűek
Csehy Zoltán (1973) Janus Pannonius-díjas felvidéki költő, műfordító